Verruesi – abitanti di Verrua Po
Verruesi – abitanti di Verrua Savoia